Црква Светог Спаса се може односити на:
 Црква Светог Спаса у Призрену
 Црква Светог Спаса у Скопљу
 Црква Светог Спаса на Нередици
 Црква Светог Спаса у Дубровнику
 Црква Светог Спаса (Граховац)
 Црква Светог Спаса у Херцег Новом